Price Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Price Township (Arkansas)
 Price Township (Oklahoma)
 Price Township (Pennsylvania)